Гней Папирий Карбон (Gnaeus Papirius Carbo) e име на римски политици:

 Гней Папирий Карбон (консул 113 пр.н.е.)
 Гней Папирий Карбон (консул 85 пр.н.е.), три пъти консул 85, 84 и 82 пр.н.е.